

Patronymie
 Bertrand Laquait (1977-) | est un joueur de football français.
 Stéphane Laquait (1973- ) est un footballeur français.

Homonymie de patronyme